Asilomar bezeichnet:

 Asilomar Conference Grounds, Konferenzzentrum in Pacific Grove, California
 Asilomar-Konferenz zur Gentechnik (1975)
 Asilomar AI Principles (Die KI-Leitsätze von Asilomar), Ergebnis der Asilomar Conference on Beneficial AI (Januar 2017)